Experiència propera a la mort, percepcions de l'entorn narrades per persones que han estat a punt de morir o que han passat per una mort clínica i han sobreviscut
 Entesa pel Progrés Municipal, plataforma política de Catalunya que aglutina grups i candidatures municipalistes independents de l'esquerra verda nacional
 European Physiology Modules
 Euroregió Pirineus Mediterrània